Горле́нко — украинская фамилия.

Известные носители:

 Горленко — украинский дворянский род.
 Горленко, Александр Михайлович (род. 1944) — советский режиссёр мультипликации, художник-мультипликатор.
 Горленко, Аким Иванович (1686—между 1750 и 1758) — генеральный судья Войска Запорожского.
 Горленко, Андрей Дмитриевич (ок. 1680—1756) — гетман Украины, отец святителя Иоасафа Белгородского.
 Горленко, Василий Петрович (1853—1907) — украинский писатель, языковед, фольклорист и этнограф, публицист.
 Горленко, Дмитрий Лазаревич (?—после 1730) — прилуцкий полковник Войска Запорожского (1692—1708), наказной гетман казацких войск во время Северной войны 1705 года, дед будущего святителя Иоасафа.
 Горленко, Иоаким Андреевич (в монашестве Иоасаф; 1705—1754) — святитель, епископ Русской Церкви, с 1748 — правящий епископ Белгородский и Обоянский.
 Горленко, Лазарь Фёдорович (?—1687) — прилуцкий полковник Войска Запорожского (1664—1668).
 Горленко, Михаил Владимирович (1908—1994) — советский и российский микробиолог, миколог и фитопатолог, Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Горленко, Павел Дмитриевич (в монашестве Пахомий; 1692—1736) — украинский церковный деятель, иеромонах-аскет, младший брат А. Д. Горленко, дядя и духовный наставник святителя Иоасафа Белгородского.
 Горленко, Пётр Иванович (1790—1851) — военный, декабрист.

Примечания